Bosnien-Hercegovinas førstedivision 2011-12 var den 12. udgave af det bosniske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 6. august, 2011 og blev afsluttet i 23. maj, 2012.

Željezničar Sarajevo vandt deres 5. bosniske mesterskab.

Tabel

Statistik

Målscorer

Assisterede

Kilder 

Førstedivision i fodbold 2011-12
Fodboldsæson 2011-12